VV SVM, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Munstergeleen
 HV SVM, een Nederlandse handbalvereniging uit Munstergeleen